One Step at a Time, album di George Strait del 1998
 One Step at a Time, singolo di Jordin Sparks del 2008
 One Step at a Time, album di Francis Rossi del 2010
 One Step at a Time, singolo di Francis Rossi del 2010